Aleksandr Valerievitch Kharlamov - en russe  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils de Valeri Kharlamov.

Carrière 
Formé au HK CSKA Moscou, il débute dans la Superliga en 1992. Il est repêché en  en  au total par les Capitals de Washington au repêchage d'entrée de 1994. Il part en Amérique du Nord un an plus tard et est assigné aux Pirates de Portland dans la Ligue américaine de hockey. Il a remporté la Coupe Kelly 1998 avec les Admirals de Hampton Roads. Il a toujours évolué dans les ligues mineures avant de revenir dans son pays natal. Il met un terme à sa carrière en 2004.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1992-1993|| CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 8|| 4|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1993-1994|| Russian Penguins || LIH|| 12|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1993-1994|| CSKA Moscou|| Superliga|| 46|| 7|| 7|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995|| CSKA Moscou|| Superliga|| 45|| 8|| 4|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Pirates de Portland|| LAH|| 65|| 14|| 18|| 32|| 35|| 14|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 1996-1997|| Pirates de Portland|| LAH|| 56|| 9|| 15|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Admirals de Hampton Roads || ECHL|| 70|| 22|| 41|| 63|| 77|| 20|| 2|| 13|| 15|| 16
|-
| 1998-1999|| Admirals de Hampton Roads || ECHL|| 32|| 4|| 14|| 18|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Sabercats de Tacoma || WCHL|| 59|| 17|| 24|| 41|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Condors de Bakersfield|| WCHL|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|rowspan="2"| 2000-2001|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || Vyschaïa Liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2001-2002 || Vitiaz Podolsk 2 || Pervaïa Liga|| 3|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa Liga || 34|| 1|| 7|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 14|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1993 || Russie junior|| CE junior || 6|| 2|| 5|| 7|| 2||  Médaille d'argent
|-
| 1994 || Russie junior|| CM junior || 7|| 4|| 1|| 5|| 4||  Médaille de bronze
|-
| 1995 || Russie junior|| CM junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 2||  Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1975
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Sabercats de Tacoma
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace